Il doppio  del Bauer Watertechnology Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Andre Begemann e Aleksandr Kudrjavcev erano i detentori del titolo, ma Kudryavtsev quest'anno non ha partecipato.7

Begemann ha fatto coppia con Martin Emmrich.

James Cerretani e Adil Shamasdin hanno battuto in finale Tomasz Bednarek e Andreas Siljeström 6–3, 2–6, [10–4].

Teste di serie

  Andre Begemann /  Martin Emmrich (quarti di finale)
  James Cerretani /  Adil Shamasdin (Campioni)

  Tomasz Bednarek /  Andreas Siljeström (finale)
  Lukáš Dlouhý /  Albano Olivetti (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Bauer Watertechnology Cup 2012